De tiende etappe van de Ronde van Italië 2014 werd op 20 mei verreden. Het peloton begon in Modena aan een heuvelrit van 184 kilometer die in Salsomaggiore Terme eindigde. De laatste keer dat Salsomaggiore Terme een aankomstplaats was in de Ronde van Italië was in 1988; toen won de Italiaan Paolo Rosola.

Verloop

Uitslag

Klassementen 

Etappe 10
Sport in Emilia-Romagna
Parma (provincie)